Бахтияр Алиев:
 Алиев, Бахтияр Гамза оглы (род. 1961) — азербайджанский государственный деятель, депутат Милли меджлиса, профессор психологии.
 Алиев, Бахтияр Междин оглы (Bahh Tee; род. 1988) — российский певец, автор песен.